Иван Пейкер:
 Пейкер, Иван Устинович (1784—1844) — сенатор.
 Пейкер, Иван Иванович (1819—?) — вологодский вице-губернатор.